Prieobrażenski (Prieobrażenska) – rosyjskie nazwisko. Nosili je:
 Boris Prieobrażenski (1892-1970) – rosyjski lekarz otolaryngolog
 Jewgienij Prieobrażenski (1886-1937) – rosyjski ekonomista
 Olga Prieobrażenska (1870-1962) – rosyjska tancerka
 Olga Prieobrażenska (aktorka) (1881-1971) – rosyjska aktorka i reżyser filmów
 Piotr Prieobrażenski (1864-1913) – rosyjski lekarz psychiatra i neurolog
 Władimir Prieobrażenski (ur. 1912) – rosyjski tancerz
 profesor Prieobrażenski – bohater opowiadania Bułhakowa Psie serce